Иван Клементовский: Клементовский, Иван Васильевич (1784—1829) — российский врач, доктор медицины.
 Клементовский, Иван Семёнович (1790—1839) — русский врач, профессор МХА, доктор медицины, переводчик, автор ряда исследований.

Примечания